Lehmann, Lehman:
 Karl Lehmann (1936–2018), episcop de Mainz, cardinal
 Jens Lehmann, un fotbalist german
 Jens Lehmann, un ciclist german
 Lotte Lehmann
 Otto Lehmann

Lehman 
 Lehman Brothers

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești